Byström oder Bystrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Arvida Byström (* 1991), schwedisches Model
 Eva Nordung Byström (* 1957), lutherische schwedische Bischöfin
 Fredrik Byström (* 1982), schwedischer Skilangläufer
 Johan Niclas Byström (1783–1848), schwedischer Bildhauer
 Malin Byström (* 1973), schwedische Opern- und Konzertsängerin in der Stimmlage Sopran
 Oscar Byström (1821–1909), schwedischer Komponist
 Sven Erik Bystrøm (* 1992), norwegischer Radrennfahrer
 Thomas Byström (1893–1979), schwedischer Dressurreiter